Chartreuse  (výslovnost [šartröːz]) může být:

 Chartreuse (likér) – bylinný likér
 Chartreuse (pohoří) – pohoří, součást západních Alp
 Grande Chartreuse – Velká kartouza, mateřský klášter kartuziánů
 kartouza – název dalších kartuziánských klášterů (francouzsky chartreuse,  cartusia'')